«Убиение чудовища» () — фрагмент из незавершенного рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта, написанного в соавторстве с Робертом Хейвордом Барлоу в 1933 году. Оставался не опубликованным до 1994 года, когда он появился в журнале «Necronomicon Press».

Сюжет 
Однажды в городе Лаэн () появились сообщения о нападении чудовища в Драконьих холмах. Это чудовище выплёвывало лаву и сотрясало землю, ранее таясь в её недрах. Люди Лаэна поклялись убить чудовище и не дать его огненному дыханию опалить их усеянный минаретами город с алебастровыми куполами. Сотня маленьких людей с факелами вышли ночью в горы, чтобы сразиться со Злым (англ. Evil One) в его скрытой твердыне. Облака сернистого дыма из рта чудовища затмевали небо. Языки пламени заставляли лаэнийцев быстро идти по раскалённым камням. Но Дракона не оказалось и убивать было некого.

Итак, они вернулись домой и установили каменную табличку: «Будучи потревоженным яростным монстром, храбрые граждане Лаэна выступили против него и убили его в ужасном логове, и уберегли землю от ужасающего рока».

Эти слова было трудно прочесть, когда мы выкапывали этот камень из глубоких древних слоёв корки лавы.

Литература 
 Joshi, S. T. (2001). A Dreamer and a Visionary: H. P. Lovecraft in His Time. Liverpool University Press. p. 140. ISBN 0-85323-946-0.
 Joshi, S. T.; Schultz, David E. (2001). An H. P. Lovecraft Encyclopedia. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group. p. 191. ISBN 0-313-31578-7.

Рассказы Говарда Лавкрафта
Рассказы на английском языке